Рудницкое — название населённых пунктов на Украине:

 Рудницкое — село в Песчанском районе Винницкой области.
 Рудницкое — село в Барышевском районе Киевской области.